Качоровский — польская фамилия.

Известные носители 
 Качоровский, Генрик (1888—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик, ректор Высшей духовной семинарии во Влоцлавке.
 Качоровский, Карл Август Романович (1870—после 1937) —  российский экономист-аграрник, статистик.
 Качоровский, Рышард (1919—2010) — польский государственный деятель.